De schrijver Marcel Proust (10 juli 1871 – 18 november 1922) 
 De chemicus Louis Joseph Proust (26 september 1756 – 5 juli 1826), bekend van de wet van Proust
 De politicus Jean-Paul Proust (3 maart 1940 - 8 april 2010), premier van Monaco